Novena (lateinisch und italienisch für ‚Novene‘) steht für:
 Nufenenpass (ital. ), Alpenpass in den Schweizer Alpen
 Novena (Singapur), Planungsgebiet in der Central Region von Singapur